Maui, een eiland in de Amerikaanse staat Hawaï
Māui (Hawaiiaanse mythologie), een halfgod